Prowe ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Prowe (1821–1887), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker
 Max Prowe (1858–1936), deutscher Konteradmiral